Moomin (japoneză: 楽しいムーミン一家 Hepburn: Tanoshii Mūmin Ikka) este un serial japonez-finlandez de televiziune anime produs de Telecable Benelux B.V. A fost bazează pe romanele Moomin și benzile desenate de către ilustrator finlandez și autor Tove Jansson și fratele ei Lars. Jansson. A fost al treia adaptare Moomins dar prima care urmează să fie distribuite și numit în alte țări din întreaga lume. Primul serial Moomin difuzat pe TV Tokyo din 12 aprilie 1990 panǎ în 3 octombrie 1991. Seria a fost, de asemenea, dublat în engleză și difuzat pe CBBC în Marea Britanie în cursul aceluiași an.

Moomin are loc pe pașnica Moominvalley, în cazul în care tânărul Moomin împreună cu părinții săi Moominpappa și Moominmamma trăiesc la mare și albastru Moominhouse. Seria urmează multe distracție sau chiar aventuri obscure de familie Moomin si prietenii lor in jurul Moominvalley sau, uneori, în afara acesteia. Cele mai multe dintre poveștile implică descoperirea obiectelor magice / creaturi, aventuri in localitǎți diferite sau care se ocupă cu situații de zi cu zi. În timp ce multe episoade sunt credincioși sau pe bază de cel puțin vag pe romanele și pe benzi desenate, seria are propria continuitate consistent.

Seriale japoneze